Андрей Викторович Королёв () — советский и российский хоккеист, нападающий. Тренер

Биография 
Воспитанник саратовского «Кристалла», за который провёл практически всю профессиональную карьеру в сезонах 1988/89 — 1994/95, 1996/97 — 1997/98, 2000/01 — 2003/04. В сезоне 1995/96 играл за шведский «Вестерос», в сезоне 1999/2000 — за петербургский СКА.

С 2006 года — тренер в системе «Кристалла».

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=8930
 https://r-hockey.ru/people/coach/583-001-0001418-3/teams

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Химик» Энгельс
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Кристалл» Саратов